Uncinaria est un genre de nématodes de la famille des Ancylostomatidae. Il parasite les chats, les chiens et les renards ainsi que les humains.

Espèces 
Le Dictionary of Parasitology note quatre espèces appartenant au genre Uncinaria.
 Uncinaria criniformis parasite les blaireaux et les renards.
 Uncinaria lucasi parasite la fourrure des phoques.
 Uncinaria stenocephala parasite les chiens, les chats et les renards.
 Uncinaria yukonensis parasite les ours.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Ancylostomatidae
 Nématodes

Liens externes 
 
 

Ancylostomatidae
Genre de nématodes (nom scientifique)
Nématode parasite de mammifères